Давідешть () — комуна в Румунії, у повіті Арджеш.
 Давідешть () — село в Румунії, у повіті Арджеш. Входить до складу комуни Давідешть.
 Давідешть () — село в Румунії, у повіті Васлуй. Входить до складу комуни Педурень.
 Давідешть () — село в Румунії, у повіті Олт. Входить до складу комуни Спінень.